Глибо́ке () — село у складі Тайиншинського району Північноказахстанської області Казахстану. Входить до складу Краснополянський сільського округу, раніше було у складі ліквідованої Чернігівської сільської ради.

Населення — 48 осіб (2009; 233 у 1999, 324 у 1989).

Національний склад станом на 1989 рік:
 німці — 42 %
 поляки — 38 %.

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії 

Населені пункти Тайиншинського району
Села Північноказахстанської області